Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1972 года проводился в два этапа: групповой этап (проходил с 1970 по 1972 годы) и четвертьфинальные матчи (игрались в 1972 году). Тридцать две команды были разбиты на восемь групп по четыре в каждой (каждая команда играла два матча: дома и в гостях). Команды, занявшие первое место в группе выходили в четвертьфинал. Четвертьфиналисты играли по два матча между собой (дома и в гостях). Победители пар попадали в финальный турнир.

Группа 1

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 2

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 3

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 4

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 5

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 6

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 7

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Группа 8

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

1/4 финала 

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Лучший бомбардир 
7 голов

  Герд Мюллер

Ссылки 
 Статистика чемпионата на RSSSF
 ЧЕ 1972 на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году
Отборочный турнир